Giraffe bezeichnet:
 eine Gattung von Säugetieren aus der Ordnung der Paarhufer, siehe Giraffen
 ein Sternbild des Nordhimmels, siehe Giraffe (Sternbild)
 ein Hoch-Einrad, siehe Einrad #Spezielle Einräder
 ein Luftraumaufklärungsradargerät, siehe Giraffe AMB
 einen Film aus dem Jahr 2019 von Anna Sofie Hartmann, siehe Giraffe (Film)
 umgangssprachlich einen Mikrofonständer
 Ein zur Interbau im Hansaviertel im Berliner Bezirk Tiergarten 1957 eröffnetes Restaurant.   Nachricht zum Restaurant Giraffe, abgerufen am 11. März 2023.